Okřídlený lev může být:

 okřídlený lev – mytické zvíře, zmíněné v biblické první knize Ezechiela nebo sedmé knize Daniela
 gryf – mytické zvíře se lvím trupem a orlí hlavou a křídly
 symbol (atribut) Marka Evangelisty
 Památník Okřídlený lev – památník československých letců v RAF v Praze